Niemcy:
 Mulsum – dzielnica gminy Wurster Nordseeküste w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Cuxhaven

Inne:
 Mulsum – napój antycznych Rzymian